Ескалиев (каз. Есқалиев) — фамилия.

Известные носители:

 Ескалиев, Азидолла (1934—2017) — советский и казахстанский композитор и музыкант.
 Ескалиев, Сундеткали (Искалиев; 1924—1944) — красноармеец, участник ВОВ; закрыл своим телом амбразуру пулемёта. Герой Советского Союза.

 Ескалиева, Нагима Хабдуловна (род. 1954) — советская и казахстанская эстрадная певица, киноактриса и телеведущая.